La Serie B 1947-1948 è stata la 16ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a 3 gironi, disputata tra il 3 ottobre 1947 e il 6 giugno 1948.

Capocannoniere del torneo è stato Aurelio De Marco (Palermo) con 23 reti.

Stagione 

Nell'estate del 1947 la FIGC decise che era giunto il momento di riformare la Serie B riportandola all'originaria formula del girone unico, estromettendo le numerose squadre di Serie C iscritte nel dopoguerra: l'edizione 1947-48, dunque, comprese ancora un numero considerevole di società, 54, e fu suddivisa in tre gironi, stabilendo però a fine stagione la retrocessione in massa di ben undici delle diciotto partecipanti a ciascun raggruppamento.

Il  fu rafforzato dall'arrivo di Silvio Piola e il  vinse il girone B; al Sud il  dovette guardarsi fino all'ultimo dalle inseguitrici  e . La , protagonista dei primordi del calcio italiano e a tutt'oggi sesta società a vantare il maggior numero di scudetti, abbandonò con questa stagione per 64 anni anche il palcoscenico della Serie B, dopo aver da tempo lasciato quello della Serie A. Il  fu iscritto d'ufficio a questo campionato, difatti la guerra aveva reso pericolosissimi i viaggi verso il continente per le squadre della Sardegna, che dal 1940 si erano ritirate in tornei ristretti alla loro isola, quindi il prelievo della formazione rossoblu dal Campionato Sardo segnò il ritorno delle squadre della regione nei campionati nazionali della FIGC.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1948-1949.
      Retrocesso in Serie C 1948-1949.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Varese ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Crema retrocesso dopo spareggio con la ex aequo Pro Sesto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone B

Aggiornamenti 
La Pro Gorizia era stata riammessa in Serie B per motivi di politica internazionale.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1948-1949.
      Retrocesso in Serie C 1948-1949.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Prato retrocesso dopo gli spareggi con le ex aequo Parma e Cremonese.

Risultati

Tabellone 

 NOTA: la partita tra il Mantova e l'Udinese, terminata 2-2, fu data persa 0-2 ad entrambe per tesseramenti irregolari.

Calendario

Spareggi salvezza

Classifica finale

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone C

Aggiornamenti 
 L'Unione Sportiva Arsenale si era fusa con la concittadina Associazione Sportiva Taranto nell'"Unione Sportiva Arsenaltaranto", società che ha ereditato la tradizione dell'A.S. Taranto (retrocesso in Serie C dopo il campionato cadetto 1946-1947), usufruendo però del diritto di partecipazione dell'Arsenale al campionato di seconda serie.
 A seguito della decisione di mantenere la Serie A 1947-1948 a venti squadre, peraltro poi divenute ventuno, uno dei due posti vacanti in Serie B fu assegnato al Cagliari, mentre per l’altro la Federazione aveva indetto una qualificazione fra le quintultime dei gironi settentrionali, vinto dall'.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1948-1949.
      Retrocesso in Serie C 1948-1949.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Il Rieti concluse la stagione in dissesto finanziario, perdendo l’affiliazione alla Lega Calcio e finendo direttamente nella Promozione 1948-1949.
Il Gubbio ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947